Давид Налбандян () е професионален аржентински тенисист, роден на 1 януари 1982. По време на кариерата си Налбандян печели 10 ATP титли.

Кариера

2000 – 2002 
Той започва професионалната си кариера през 2000. През 2001 за първи път финишира годината в ATP топ 50. През 2002 той финишира като номер 1 в Аржентина и Южна Америка за първи път в своята кариера, печелейки 2 АТР титли и се класира за финала на Уимбълдън, където той губи от Лейтън Хюит.

Титли и участия на финал

Титли на сингъл

Загубени финали на сингъл (10)

Външни препратки 

  Официален сайт
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Аржентински тенисисти